Чи́риков — фамилия:
 Чириков, Алексей Ильич (1703—1748) — русский мореплаватель.
 Чириков, Альберт Алексеевич (род. 1969) — Герой Российской Федерации.
 Чириков, Андрей Дмитриевич (1849—1912) — русский фармаколог.
 Чириков, Афанасий Иванович (1720—1794) — действительный статский советник, правитель Олонецкого наместничества (1787—1792).
 Чириков, Борис Валерианович (1928—2008) — советский, российский физик, академик РАН.
 
 Чириков, Евгений Николаевич (1864—1932) — русский писатель, публицист и драматург.
 
 Чириков, Осип Семёнович (ум. 1903) — русский художник-иконописец, реставратор.
 Чириков, Сергей Гаврилович (1776—1853) — гувернёр Царскосельского лицея; живописец, писатель.



См. также 
 Чириковы
 Чириковка
 Чириково

Примечания